

História 

 Olga Alexandrovna da Rússia — grã-duquesa da Rússia
 Olga Constantinovna da Rússia — rainha consorte da Grécia
 Olga Feodorovna da Rússia (Cecília de Baden) — grã-duquesa da Rússia
 Olga da Grécia e Dinamarca — princesa da Iugoslávia
 Olga de Hanôver (1884–1958) — princesa do Reino Unido
 Olga de Quieve — santa e grã-duquesa de Kiev
 Olga Nikolaevna da Rússia — grã-duquesa da Rússia
 Olga Paley — princesa da Rússia
 Olga de Württemberg — duquesa de Württemberg

Outros 
Olga (livro) — de Fernando Morais, sobre a vida da militante comunista Olga Benário Prestes
Olga (filme) — de Jayme Monjardim, sobre Olga Benário Prestes
Olga (ópera) — de Jorge Antunes, sobre Olga Benário Prestes
Olga (Flórida) — região censo-designada dos Estados Unidos
304 Olga — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história